Дом коменда́нта Ре́вельской крепости, также Коменда́нтский дом () и Дом Ганниба́ла — историческое здание, находящееся в Старом Таллине по адресу улица Тоомпеа, 1. Сейчас в нём располагается Канцелярия Рийгикогу.

История 
Здание было построено в 1690 году у главных ворот замка Тоомпеа, незадолго да начала Северной войны. В доме бывали шведский король Карл XII и российский император Пётр I.

С 1742 по 1752 года комендантом гарнизона города Ревеля был Абрам Петрович Ганнибал, русский генерал африканского происхождения. В этом здании родился его сын — Осип, ставший дедушкой Александра Сергеевича Пушкина по материнской линии. Жизни Ганнибала А. С. Пушкин посвятил своё неоконченное произведение — «Арап Петра Великого».

Архитектура 
Здание построено в переходном архитектурном стиле от позднего барокко к раннему классицизму. Согласно гипотезе эстонского историка архитектуры , вполне вероятно, что его первоначальный проект составил шведский военный и архитектор . 

К 1785 году фасады дома были отделаны стукко в стиле рококо (возможно, по проекту Иоганна Шульца), а также был построен дополнительный флигель в сторону двора.

C 1864 по 1938 год здание принадлежало церковному приходу Каарли, в советское время в нём работали подразделения Центрального статистического управления Эстонской ССР, после восстановления независимости Эстонии — .

В результате нескольких реконструкций были уничтожены центральная дымовая труба, высокая мансардная крыша и балкон под центральным окном, украшавший продольную стену.

Фасад и интерьер, выполненные в стиле барокко, были изменены. В 2009 году здание было полностью отреставрировано по проекту эстонского архитектора  и приспособлено для нужд Канцелярии Рийгикогу.

В 1997 году здание было внесено в Государственный регистр памятников культуры Эстонии. При инспектировании 10.05.2012 года его состояние было оценено как хорошее.

Примечания

Литература 
 Tallinna entsüklopeedia. I köide. — Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastuse AS, 2004. — Lk 226.

Ссылки 
3011 Toompea komandandi maja, 17.-19.saj.

Здания и сооружения, построенные в 1690 году
Здания и сооружения Таллина
Памятники культуры Эстонии
Барочная архитектура в Эстонии
Старый город Таллина
XVII век в Эстонии